A404 ou A.404 peut faire référence à :

Autoroute 
  Autoroute française A404 reliant Saint-Martin-du-Frêne à Arbent.

Domaine militaire 
 Aero A.404, projet d'avion militaire tchèque.